Ümit Karan (Berlim, 1 de outubro de 1976) é um futebolista alemão naturalizado turco. Atua como atacante. Joga pelo Galatasaray. Já foi convocado diversas vezes para a seleção turca.

Naturais de Berlim
Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Gençlerbirliği
Futebolistas do Galatasaray SK
Turcos do século XX
Turcos do século XXI